

Grand Lac (comté d'York),
 Grand Lac (comté de Northumberland),
 Grand Lac (Lacs Chiputneticook), partagé entre le Maine et le Nouveau-Brunswick, le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis.
 Grand Lac (Terre-Neuve)

Grand Lac - Communauté d'agglomération du lac du Bourget (CALB)

Voir aussi 
 
 Grand-Lac qui désigne la partie la plus étendue du Léman